Benamargosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benamargosa (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Benamargosa (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar